Эдсон Кастильо (; родился 18 мая 1994 года в Сьюдад-Гуаяна, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Каракас» и сборной Венесуэлы.

Клубная карьера 
Кастильо начал профессиональную карьеру в клубе «Минерос Гуаяна» из своего родного города. 17 октября 2010 года в матче против «Арагуа» он дебютировал в венесуэльской Примере. В 2012 году Эсон помог клубу выиграть Кубок Венесуэлы. 2 февраля 2014 года в поединке против «Эстудиантес де Мерида» Кастильо забил свой первый гол за «Минерос Гуаяна».

Летом 2016 года Эдсон перешёл в бакинский «Нефтчи». 6 августа в матче против «АЗАЛа» он дебютировал в чемпионат Азербайджана.

Международная карьера 
В 2011 году в составе сборной до 17 лет Кастильо принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Колумбии и Парагвая. В поединке против парагвайцев Эдсон забил гол.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Венесуэлы Кастильо принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Аргентине. На турнире он сыграл в матче против команды Бразилии.

Достижения 
 «Минерос Гуаяна»
 Обладатель Кубка Венесуэлы: 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Минерос Гуаяна»
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Монагас»
Игроки ФК «Сакатепек»
Игроки ФК «Каракас»